Ваутер Гус (; родился 10 июня 2004, Хофддорп) — нидерландский футболист, центральный защитник клуба АЗ.

Клубная карьера 
Ваутер Гус является воспитанником  «Аякса» и АЗ. Дебютировал в Эредивизи 4 февраля 2023 года, выйдя в стартовом составе АЗ на матч против «Волендама».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Нидерландов до 15, до 16, до 18 и до 19 лет.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Йонг АЗ»
Игроки ФК АЗ